Die Saison 1984/85 des von der FIS veranstalteten Alpinen Skiweltcups begann am 1. Dezember 1984 in Courmayeur (Frauen) bzw. am 2. Dezember in Sestriere (Männer) und endete am 23. März 1985 in Heavenly Valley. Bei den Männern wurden 31 Rennen ausgetragen (10 Abfahrten, 5 Super-G, 6 Riesenslaloms, 10 Slaloms). Bei den Frauen waren es 29 Rennen (8 Abfahrten, 4 Super-G, 7 Riesenslaloms, 10 Slaloms). Hinzu kamen fünf Kombinationswertungen bei den Männern und vier bei den Frauen. 

Der Höhepunkt der Saison waren die Weltmeisterschaft 1985 in Bormio und Santa Caterina.

Weltcupwertungen

Gesamt

Abfahrt

Super-G 
Die Super-G-Rennen waren Teil des Riesenslalom-Weltcups. Die vorliegende Wertung betrifft die im Super-G gewerteten Weltcuppunkte, die in die Riesenslalomwertung eingeflossen sind.

Riesenslalom

Slalom

Kombination

Podestplatzierungen Herren

Abfahrt

Super-G

Riesenslalom

Slalom

Kombination

Podestplatzierungen Damen

Abfahrt

Super-G

Riesenslalom

Slalom

Kombination

Nationencup

Statistik der Podestplätze 
Angegeben werden die Anzahl Podestplätze je Land und Disziplin sowie die Gesamtanzahl.

Damen

Herren

Saisonverlauf

FIS-Weltranglisten 
Am 2. November 1984 veröffentlichte die FIS die neuen, ab Beginn der Saison 1984/85 gültigen, Weltranglisten mit folgenden Reihungen (erste Zehn und sonst Wichtige):

Herren:
Abfahrt: Bill Johnson, Helmut Höflehner, Urs Räber, Franz Klammer, Anton Steiner, Pirmin Zurbriggen, Todd Brooker, Steve Podborski, Harti Weirather, Peter Müller, Franz Heinzer, Michael Mair.
Riesenslalom: Pirmin Zurbriggen, Hans Enn, Ingemar Stenmark, Max Julen, Andreas Wenzel, Hubert Strolz, Martin Hangl, Joël Gaspoz, Marc Girardelli, Jure Franko, Rang 11 Alex Giorgi.
Slalom: Marc Girardelli, Ingemar Stenmark, Franz Gruber, Robert Zoller, Bojan Križaj, Andreas Wenzel, Klaus Heidegger, Paolo De Chiesa, Petar Popangelow, Lars-Göran Halvarsson; weiters auf Rang 13 Didier Bouvet.

Damen:
Abfahrt: Michela Figini, Maria Walliser, Hanni Wenzel, Irene Epple, Holly Flanders, Ariane Ehrat, Olga Charvátová, Marie-Luce Waldmeier, Sylvia Eder, Elisabeth Kirchler.
Riesenslalom: Tamara McKinney, Christin Cooper, Erika Hess, Marina Kiehl, Maria Epple, Blanca Fernández Ochoa, Debbie Armstrong, Hanni Wenzel, Michela Figini, Perrine Pelen; Rang 12 Elisabeth Kirchler.
Slalom: Tamara McKinney, Hanni Wenzel, Roswitha Steiner, Perrine Pelen, Erika Hess, Paoletta Magoni, Maria Rosa Quario, Anni Kronbichler, Dorota Tlałka, Christin Cooper; Rang 12 Maria Epple.

Durchführung des Rennprogramms 
Alle 60 geplanten Rennen (und die 9 Kombinationen) konnten durchgeführt werden, jedoch mussten Austragungsorte verlegt und mancher Ersatzort musste erneut ersetzt werden. Die ersten Absagen am 1. Dezember betrafen die Val-d’Isère-Rennen am 6. bis 8. Dezember, die nach Puy-Saint-Vincent verlegt wurden bzw. gab es zur im Isère-Tal konzipierten Herren-Abfahrt vorerst den Termin 21. Dezember in Bormio, der aber nicht gehalten werden konnte. Kitzbühel konnte am 11. Januar (wieder einmal) behilflich sein, womit auch erst zu diesem Zeitpunkt die Kombinationswertung mit dem Riesenslalom vom 8. Dezember zustande kam. Außerdem sprang Sestriere am 10. und 11. Dezember für die in Kranjska Gora vorgesehenen Herrenrennen (Slalom und Riesenslalom) ein.

Der in fast allen Orten herrschende Schneemangel brachte aber den Rennkalender ziemlich durcheinander, auch bereits umgeänderte Termine fielen aus. Für den 8./9. Dezember waren eigentlich für den Schweizer Ort Elm, der damit seine Weltcup-Premiere gehabt hätte (und bis dato – nach Saisonende 2017/18 – nie berücksichtigt wurde), weitere zwei Rennen geplant, jedoch konnten diese wegen Schneemangels dort nicht durchgeführt werden (die warmen Temperaturen ließen auch nicht die Herstellung einer Kunstschneepiste zu), so dass Davos zum Ersatzort wurde.

Die Damen konnten am 14./15. Dezember in Madonna di Campiglio den Riesenslalom von Kranjska Gora und den Slalom von Piancavallo fahren, demgegenüber gab es für die Abfahrt von Santa Caterina zwei Verschiebungen: zuerst vom 13. auf 18. Dezember, ehe es am 21. Dezember klappte, wobei dies auch im Zusammenhang mit Zauchensee stand, wo Abfahrt und Riesenslalom (21./22. Dezember) ausfielen. Diese Absage erfolgte am 11. Dezember, die Abfahrt konnte von dem sich anbietenden Ersatzort Bad Kleinkirchheim am 9. Januar vonstattengehen.

Weltcupentscheidungen 
Es gab nach wie vor Streichresultate. Für den Gesamtweltcup zählten die besten fünf Resultate aus Abfahrt, Riesenslalom und Slalom sowie die besten drei Kombinationen. Für die Disziplinenweltcups zählten ebenfalls die besten 5 Resultate. Eine kleine Ausnahme bildeten die Kombinationen: Während es bei den Herren fünf gab, die alle zählten, waren es bei den Damen nur vier, die natürlich auch alle gewertet wurden. Weiterhin zählte die Wertung der Super-G-Rennen zum Riesenslalom. Hierbei fiel die Entscheidung in der Disziplinwertung Damen-Riesenslalom (inkl. Super-G) bei Punktgleichheit von Marina Kiehl und Michela Figini zugunsten der DSV-Läuferin aus; in Summe hatten beide dieselbe Zahl an Siegen, so dass die größere Zahl der Streichpunkte (Kiehl 53, Figini 33) ausschlaggebend war.

Pirmin Zurbriggen musste durch seine Verletzung bei den Abfahrten in Kitzbühel pausieren und es entgingen ihm in dieser Zeit zehn Weltcup-Wertungen. Er kam insgesamt von 35 Bewerben nur 16-mal in die Punkteränge. Wohl sind für Marc Girardelli auch nur 16 Wertungen in den Punkterängen ersichtlich, aber mit zehn Saisonsiegen (von denen ihm der eine oder andere durch den Schweizer hätte streitig gemacht werden können) holte er den Gesamt-Weltcup.

Zwar bestand vor den beiden letzten Saisonrennen (den Slaloms in Park City und Heavenly Valley) für Zurbriggen noch die Chance auf den Gesamtsieg. Zu diesem Zeitpunkt führte Girardelli mit 262 Punkten und 29 Punkten vor Zurbriggen, jedoch konnte «Gira» - selbst wenn er siegen sollte (was dann auch eintraf) - aufgrund der Regelung mit den Streichresultaten keinen Punkt mehr dazu kriegen, während der Schweizer beliebig punkten hätte können (er hätte noch 30 Punkte holen müssen, denn bei 29 und damit Punktegleichstand hätte die höhere Zahl von Streichpunkten für Girardelli gesprochen). - Da aber Zurbriggen bereits beim ersten Versuch (am 20. März) schon im ersten Durchgang ausschied und damit punktelos blieb, war die ohnehin eher theoretische Chance für ihn, der (speziell zu diesem Zeitpunkt) als wenig exzellenter Slalomfahrer galt, bereits dahin. Der für Luxemburg startende Kontrahent war nach dem 1. Lauf zwar nicht in Führung, doch am Ende hatte er 2,14 s Vorsprung auf den Zweiten Rok Petrovič. Rang 5 im abschließenden Slalom am 23. März brachte für Zurbriggen nur mehr eine Verbesserung um 11 Punkte von 233 auf die abschließenden 244.

Die «30er-Regel» in den technischen Disziplinen 
Diese schrittweise (mit erstmaliger Anwendung bei den «World Series») eingeführte Regelung sah vor, in den Slaloms und Riesenslaloms für den zweiten Durchgang nur mehr die ersten 30 nach dem 1. Lauf an den Start gehen zu lassen; für den Weltcup hatten weiterhin die ersten 15 des Klassements gewertet zu werden. Ein bedeutender Grund dieser Änderung war, die Spannung bis Rennschluss (vor allem für das TV-Publikum) zu erhalten. Die Startreihenfolge war umstritten, denn es sollte mit Platz 30 begonnen werden. Ab 1985/86 wurde diese Regelung (mit diversen Modifikationen) bei den Damen voll angewendet.

Die erste für den Weltcup ausschlaggebende Maßnahme erfolgte beim Damen-Riesenslalom in Lake Placid am 13. März 1985. Bei den Herren hätte die Neuerung schon beim Riesenslalom in Aspen am 10. März angewendet werden sollen, doch wurde der Bewerb nach dementsprechenden Fahrer- und Betreuer-Protesten (vor allem deutlichen Worten durch Ingemar Stenmark, der drohte, seine Karriere zu beenden) nach dem bisherigen Reglement gefahren. Es gab danach zwar eine Abstimmung darüber, ob die Wertung dieses Rennens aberkannt werden sollte, welche sich sogar mit 2:1 für eine Nicht-Anerkennung aussprach, doch fand Weltcup-Erfinder Serge Lang dieses Votum als "nicht überzeugend" und sagte, dass "der Skandal ohnehin schon groß genug sei." Medial kritisiert wurde, dass es keine gute Idee war, diese Erprobung in der entscheidenden Schlussphase des Weltcups aufs Tapet zu bringen.

Premierensiege 
Robert Erlacher und Thomas Bürgler (die schon in den «World Series» aufgefallen waren) verbuchten ihre ersten Siege. Letztlich war es auch Michel Vion, der mit dem Kombinationssieg in Wengen überhaupt die ab einschließlich der Saison 1973/74 existente Sieglosigkeit der Franzosen stoppte. 

Zoë Haas holte ihren Sieg in Puy-Saint-Vincent (6. Dezember) mit Start-Nr. 37 und fing die vom Training her favorisierte Marina Kiehl noch ab. Auch Traudl Hächer's Sieg im Super-G von Davos (8. Dezember) wurde mit einer hohen Startnummer, u. zw. 54, erreicht. Am selben Ort gelang Christelle Guignard einen Tag danach im Slalom ebenfalls der erste Sieg (wobei ihre Start-Nr. 22 wiederum außerhalb der «Elitefahrerinnen» lag). Mit Dorota Tlałka gab es die fünfte Siegerin im fünften Saisonrennen, dem Slalom in Madonna di Campiglio. Außerdem war es für sie und das polnische Damenteam der erste Weltcuperfolg (die Herren hatten seit 19. Februar 1972 in Banff mit dem Slalomsieg von Andrzej Bachleda einen zu Buche stehen). Auch Katharina Gutensohn kam zu ihrem ersten Sieg (2. März in der Abfahrt in Vail), wobei sie als einzige der Weltmeisterschaftsmedaillengewinnerinnen ins Klassement kam, weil sowohl Michela Figini als auch Ariane Ehrat gestürzt waren, was sie, die als Letzte der ersten Startgruppe (Nr. 15) an die Reihe gekommen war, bereits gewusst hatte.

Verletzungen 
 Urs Räber erlitt am 27. November bei einem Sturz im Abfahrtstraining des Schweizer Teams nahe Davos eine Gehirnerschütterung und wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
 Im ersten Zeitlauf des Trainings am 13. Dezember für die Abfahrt in Gröden stürzte Erwin Resch und trug einen Muskeleinriss im rechten Oberschenkel davon. Einen Tag danach erlitt der nur als Vorläufer vorgesehen gewesene Gerhard Pfaffenbichler bei einem Sturz einen Schlüsselbeinbruch.
 Jene Verletzung, die nicht nur in der Schweiz, sondern in allen mit dem alpinen Skisport intensiver vertrauten Ländern für Aufsehen sorgte, betraf Pirmin Zurbriggen, die er bei den Abfahrten in Kitzbühel erlitt (Stichwort: «Das Knie der Nation»). Er konnte nach einer „Schnellheilung“ zwar an den Weltmeisterschaften teilnehmen (und zweimal Gold und einmal Silber gewinnen), jedoch kostete ihn dieser lange Ausfall den Gesamtweltcup (und vielleicht auch eine Disziplinenwertung – siehe bitte dazu die Ausführung zu den «Weltcup-Entscheidungen im Detail»).
 In einem Zeitlauf für die Abfahrt in Bad Kleinkirchheim erlitt Veronika Vitzthum einen Seiten- und Kreuzbandriss im linken Knie.
 Sieglinde Winkler brach sich bei der Abfahrt in Megève (20. Januar) zwei Brustwirbel; sie wurde in die Universitätsklinik Innsbruck überstellt. sowie Quellenhinweis zum Thema „Absagen und Verschiebungen“ mit dem Titel „Eder verpasste Rang 3 um Hundertstelsekunde“ in „Arbeiterzeitung“ vom 21. Januar 1985

Erwähnenswertes 
 Die Saisonplanung des ÖSV für das Herrenteam war, angesichts der langen Durststrecke von 14 Jahren ohne Gesamtweltcupsieg, Anton Steiner und Hans Enn darauf anzusetzen.
 Was Karl Kahr schon im Januar 1978 vorgeschlagen hatte, wurde – in abgeänderter und erweiterter Einteilung – durch den Salzburger Skihersteller Toni Arnsteiner hinsichtlich einer Kategorisierung des Skirennsports erneuert: Beginnend mit einer «Formel 4» für diverse Kinder- und Jugendrennen, «Formel 3» mit FIS-Rennen, «Formel 2» mit Europacuprennen und «Formel 1» mit Super-Weltcuprennen und jeweils höchstens 50 Teilnehmern. Außerdem forderte er selektivere (langsamere) Abfahrtspisten sowie für den Riesenslalom eine schnellere Abwicklung (ein Qualifikationsbewerb am Vortag und dann nur einen Final-Durchgang).
 Elisabeth Kirchler bestritt die Abfahrt in Puy-Saint-Vincent mit einer Gipsmanschette an der linken Hand und wurde Vierte.
 Dass Franz Klammer (und auch weitere Stars, nämlich Weirather, Stock, Resch, Cathomen, Räber, Brooker, Johnson – es waren dies praktisch alles Abfahrer) unmittelbar nach der Saison 1984/85 «Professionals» werden sollte(n), wurde schon im Dezember kolportiert und nicht dezidiert dementiert.
 Alle vier Kombinationsentscheidungen bei den Damen gingen an die Schweiz.
 Nach fünf Jahren ohne Podest für Österreichs Damen im Riesenslalom vermochte Elisabeth Kirchler diese Unserie am 21. Januar mit Rang 2 in Saint-Gervais-les-Bains zu unterbrechen (und ihr gelang zusätzlich ausgerechnet im Riesenslalom die Weltmeisterschafts-Silbermedaille).

Rücktritte 
Mehrere, einige davon als „Größen“ bekannte Läuferinnen und Läufer, gaben ihren Abschied: Caroline Attia, Irene Epple, Ursula Konzett, Cindy Nelson, Jana Gantnerová-Šoltýsová bzw. Franz Klammer, Jure Franko, Peter Lüscher, Jacques Lüthy, Boris Strel, Michael Veith, Michel Vion.

Rennen außerhalb des Weltcups 
Am 25./26. November wurden in San Sicario mit je einem Slalom für Damen und Herren die traditionellen «World-Series» gestartet, wobei im 2. Lauf (als Vorgeschmack zu den ab nächster Saison geplanten Regeländerungen) nur mehr die ersten 30 des ersten Laufes zugelassen waren. Bei den Damen (90 Teilnehmerinnen; 17 im Klassement) gewann Maria Epple von Erika Hess, Paoletta Magoni, Eva Twardokens, Perrine Pelen; die Österreicherinnen Monika Maierhofer und Ulrike Maier belegten ex aequo Rang 10. - Oswald Tötsch war der Herren-Sieger vor Bojan Križaj, Petar Popangelow, Rok Petrovič, Stig Strand, Peter Namberger und Franz Gruber. Es waren 69 ins Rennen gegangen, nach dem „30er-Cut“ kamen 18 ins Klassement.

Es ging am 27. November mit einem Damen-Riesenslalom in San Sicario weiter, der von Blanca Fernández Ochoa vor Maria Kiehl, Mateja Svet, Daniela Zini und Anita Wachter gewonnen wurde; hinter Maria Epple auf Rang 7 wurden Erika Hess und Zoë Haas als beste des SSV-Teams Achte und Neunte. Letztlich fuhren die Herren am 28. November einen Riesenslalom in Puy-Saint-Vincent; es siegte Thomas Bürgler vor Robert Erlacher und Pirmin Zurbriggen; bester Österreicher war Hubert Strolz auf Rang 14; von den 54 gestarteten Läufern durften auf Grund der neuen Regelungen 30 am 2. Durchgang teilnehmen.

Weblinks 
Weltcup Herren

Weltcup Damen

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 1984/85
1985